Pogonophryne är ett släkte av fiskar. Pogonophryne ingår i familjen Artedidraconidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pogonophryne